Санта Марија Чималапа има више значења:

 Општина Санта Марија Чималапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Чималапа (Санта Марија Чималапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику